Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Pála e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Steven Randjelovic e Lovro Zovko 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (Campioni)
 Nebojša Đorđević /  James Greenhalgh (primo turno)

 Karsten Braasch /  Michael Kohlmann (semifinali)
 Sander Groen /  Thomas Strengberger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 1999